Als Weltmeisterschaft 2022 oder WM 2022 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2022 stattgefunden haben oder geplant sind:

 Badminton-Weltmeisterschaft 2022, Japan
 Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2022, Rom
 Boxweltmeisterschaften der Frauen 2022, Türkei
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2022
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2022, Finnland
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren U18 - 2022, Deutschland
 Enduro-Weltmeisterschaft 2022
 Fechtweltmeisterschaften 2022
 FEI Weltmeisterschaften Herning 2022
 FEI Weltmeisterschaften Pratoni 2022
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 2022, Terrassa (Spanien), Amstelveen (Niederlande)
 Fußball-Weltmeisterschaft 2022, Katar
 Judo-Weltmeisterschaften 2022, Taschkent (Usbekistan)
 Judo-Juniorenweltmeisterschaften 2022, Guayaquil (Ecuador)
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2022, Augsburg
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2022, Dartmouth (Kanada)
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022, Eugene (Vereinigte Staaten)
 Rallye-Weltmeisterschaft 2022
 Ringer-Weltmeisterschaften 2022
 Rollstuhlhandball-Weltmeisterschaft (4x4) 2022, Ägypten
 Rollstuhlhandball-Welt- und Europameisterschaft (6x6) 2022, Portugal
 Schwimmweltmeisterschaften 2022, Budapest (Ungarn)
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2022, Montreal (Kanada)
 Snookerweltmeisterschaft 2022, Sheffield (Vereinigtes Königreich)
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2022
 Squash-Weltmeisterschaften im Doppel und Mixed 2022, Glasgow (Vereinigtes Königreich)
 Turn-Weltmeisterschaften 2022, Vereinigtes Königreich
 U-20-Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2022, Slowenien
 U23-Weltmeisterschaften im Rudern 2022, Italien
 U19-Weltmeisterschaften im Rudern 2022, Italien
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2022
 PDC World Darts Championship 2022, Vereinigtes Königreich (London / England)
 Unihockey-Weltmeisterschaft 2022, Schweiz
 Wasserball-Weltmeisterschaften 2022
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2022

Weltmeisterschaften nach Jahr
!